«Одноразовая вечность» () — мультипликационный фильм для взрослых. Герои фильма с лёгкостью принимают неизбежность — «одноразовость» своей неповторимой жизни, своего неповторимого времени.

Содержание 
Сборник короткометражных историй, основанных на жизненных ситуациях, с помощью юмора раскрывающих характерные для некоторых людей черты:
 «Бумеранг» (украинская народная дума)
 «Капля» (австралийская народная дума)
 «Нищий» (гонолульская народная дума)
 «Северный полюс» (чукотская народная дума)
 «Южный полюс» (международная народная дума)
 «Гроза» (бермудская народная дума)
 «Казак Мамай» (турецкий народный кошмар XVII века)
 «Рыцарская народная дума»
 «Бедуинская народная дума». Некоторые персонажи методично совершая раз за разом одинаковые действия пытаются добиться другого результата. Что интересно, кому-то это даже удается. Дополнением служат неожиданные повороты сюжетных линий и яркость образов.

Создатели

Фестивали и награды 
  — МКФ «КРОК»: приз телеканала «Студия 1+1» (Украина).

Примечания

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы Украины
Мультфильмы 2002 года
Мультфильмы студии «Укранимафильм»
Фильмы Украины 2002 года